Вьетна́мская мифоло́гия — мифологическая система, созданная вьетами, самым крупным народом Вьетнама. Включает в себя культ предков и более поздние обряды, зачастую сформировавшиеся вокруг существовавших в реальности людей.

Мифы о создании народа 
Согласно мифам, вьетский народ появился благодаря Киньзыонг-выонгу, первому хунгвыонгу. Его сын Лак Лонг Куан женился на фее Ау Ко, и она снесла сто яиц, из которых появились сто вьетских племён, пятнадцать из которых (лаквьеты), а также несколько горных племён (аувьеты) — и есть предки современных вьетов.

Герои и боги 
Важными фигурами во вьетнамской мифологии являются : мальчик-великан , горный бог , болотный мальчик , принцесса . Шон Тинь также фигурирует в истории о . Одним из героев эпоса является освободитель государства вьетов Ле Лой и его меч Тхуантхьен.

Существуют адаптации китайских мифов, например, мифа о Четырёх священных животных. Китайское божество Шэнь-нун также появляется во вьетнамских мифах, под именем .

В фольклоре имеются такие герои, как , 12 фей, которые учат новорождённых детей тому, что требуется узнать в первый год жизни: сосанию, улыбке и прочему.

Религиозные обряды 
Многие легенды посвящены обрядам культа предков, ритуальным деньгам, , а также местным божествам, включая , который сопоставляется с Чан Хынг Дао, генералом, прогнавшим монголов в XIII веке. Поклонение  Дао Мау основано на легендах, но культа таковой у вьетов нет. Другие богини — , , принцесса Льеу Хань, одна из Четырёх бессмертных, Ау Ко, сёстры Чынг, Чьеу Тхи Чинь, богини культа  — , ,  и .

Примечания